Vad (< ) se poate referi la:

Substantiv comun 
 Vad (punct de trecere), punctul de trecere minim al unui râu sau fluviu

Localități din România 
:
 Vad, localitate din județul Neamț
:
 Vad (, ), localitate din județul Brașov
 Vad (), reședința comunei cu același nume, județul Cluj
 Vad (), localitate din județul Maramureș

Vezi și 

 Vadu (dezambiguizare)
 Vadu Oii (dezambiguizare)
 Vădeni (dezambiguizare)
 vad

Toponime românești
Substantive comune